L'Effetto rebound in economia.
L'Effetto rebound in geologia.
L'Effetto rebound in medicina.